Моисеевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Моисеевское сельское поселение — входит в Котовский район

Новгородская область
 Моисеевское сельское поселение — входит в Марёвский район